The Trapper's Daughter – film del 1911 diretto da Rollin S. Sturgeon
 The Trapper's Daughter – film del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company